Burgrest Ravenstein steht für:

 Burgrest Ravenstein (Böhmenkirch), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Burgrest Ravenstein (Hennef), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen